

Sigles 
MLN est un sigle qui peut désigner : 
 Mouvement de libération nationale, mouvement de résistance français créé en 1940 ;
 Mouvement de libération nationale, mouvement albanais regroupant des groupes de résistance en 1942-1943 ;
 Mouvement de libération nationale, mouvement de résistance français créé début 1944 ;
 Mouvement de libération nationale, mouvement politique du Dahomey fondé en 1959 ;
 Mouvement de libération nationale, mouvement politique russe fondé en 2012.

Code 
MLN est un code qui peut signifier :
 Aéroport de Melilla, un aéroport situé à Melilla, une enclave de l'Espagne en Afrique, selon le Code IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports